Rio Mau steht für:

Orte und Gemeinden in Portugal:
 Rio Mau (Penafiel), Gemeinde im Concelho de Penafiel
 Rio Mau (Vila do Conde), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila do Conde
 Rio Mau (Vila Verde), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Verde

Flüsse:
 Rio Mau (Rio Paiva), Nebenfluss des Rio Paiva in Portugal
 Rio Mau (Rio Vouga), Nebenfluss des Rio Vouga in Portugal
 Rio Mau (Rio Dão), Nebenfluss des Rio Dão in Portugal
 Rio Mau (Rio Douro), Nebenfluss des Rio Douro in Portugal
 Rio Maú, Grenzfluss zwischen Brasilien und Guyana